Официальная оппозиция Монреаля — партия или группа партий, составляющих оппозицию официальным властям города и мэру в частности.

История 
Появление партийной оппозиции вслед за появлением муниципальных политических партий не заставило себя ждать. Поначалу это
понятие было довольно условным и включало в себя всех, кто был не у власти. В начале 1970-х в Монреале появилась Официальная оппозиция. С 1974 года по сей день официально статус оппозиционной партии получало 8 партий:
 Взгляд Монреаля (Vision Montreal) — 2001—2009, 2009- по настоящее время;
 Объединённый Монреаль (Union Montreal) — 2001;
 Монреальское гражданское движение (Montreal Citizens' Movement) — 1974—1978, 1982—1986, 1994—1998, 1998—2001;
 Новый Монреаль — 1998;
 Гражданская партия (Civic Party of Montreal) — 1986—1989; 1992—1994;
 Демократическая Коалиция — 1991—1992;
 Муниципальная партия — 1989—1991;
 Группа Муниципального Содействия — 1978—1982.

Лидер официальной оппозиции 
Через четыре года после узаконивания роли официальной оппозиции, для более конструктивного диалога с властями города, в 1978 на партийной основе был избран лидер официальной оппозиции. Должность прижилась и была закреплена законодательно.

Список лидеров официальной оппозиции 
Партии

Будущие мэры 
Бывали случаи, когда лидеры официальной оппозиции становились мэрами Монреаля. 

Следует отметить, что Жан Дорэ стал мэром после двух лет оппозиционной деятельности, в то время, как Пьер Бурк ушёл в оппозицию уже после пребывания на высоком посту.

Примечания 

Монреаль
Политика Квебека
Появились в 1974 году
Лидеры оппозиции
Появились в 1970-е годы в Канаде
1974 год в Канаде